Morgenrood (strijdlied) 
 Morgenrood (vlinder)
 Morgenrood (weer)
 Morgenröte, een werk van de filosoof Friedrich Nietzsche
 Morgenrood, 4e boek in de serie Twilight
 Natuurvriendenhuis Morgenrood, een 'doe-het-zelf'-hotel van Nivon in Oisterwijk